Натуральне число 1679
 1679 рік до нашої ери
 1679 рік нашої ери